Samuel Warren kan syfta på:

* Samuel Warren (1769–1839), engelsk sjöofficer
 Samuel Warren (1807–1877), brittisk jurist, skriftställare och politiker
 Samuel D. Warren (1852–1910), amerikansk jurist
 Samuel Prowse Warren (1841–1915), kanadensisk organist, komponist och musikpedagog